Рауль (, ) — распространённое в романских странах мужское имя, эквивалентное именам Рудольф, Родольфо, Ральф, Радульф.

В искусстве
 Рауль (род. 1975) — испанский поп-певец
 Рауль Ди Бласио (род. 1949), аргентинский пианист
 Рауль Эспарца (род. 1970), актёр и певец
 Рауль Фуэнтес Куэка (1975), испанский поп-певец, известный как «Рауль»
 Рауль Хулиа (1940—1994), пуэрто-риканский актёр
 Рауль Руис (1941—2011), чилийский режиссёр и сценарист

В спорте
 Рауль Альбиоль (род. 1985), испанский футболист
 Рауль Амайя (род. 1986), американский боец ​​смешанных боевых искусств
 Рауль Боэзель (род. 1957), водитель бразильский гоночный автомобиль
 Рауль Гонсалес (известный также как Рауль; род. 1977), испанский футболист, нападающий, легенда клуба «Реал Мадрид» и сборной Испании, играл под номером 7.
 Рауль де Томас (род. 1994), испанский футболист
 Рауля Кастанеда (род. 1982), мексиканский боксер
 Рауль Руидиас (род. 1990), перуанский футболист
 Рауль Меза (род. 1982), испанский игрок пляжного волейбола
 Рауль Монтанья (род. 1971), колумбийский велосипедист
 Рауль Плассман (род. 1944), бразильский футболист, вратарь и телекомментатор
 Рауль Диаго (род. 1965), кубинская волейболистка
 Рауль Ибанес (род. 1972), кубинский американский бейсболист
 Рауль Русеску (род. 1988), румынский футболист
 Рауль Акоста (род. 1962), колумбийский велосипедист

Дворянство и власть
 Рауль (1320—1346) — герцог Лотарингии с 1329 года.
 Рауль Бургундский — герцог Бургундии и король Франции.
 Рауль I де Вермандуа — граф де Вермандуа и де Валуа.
 Рауль II де Вермандуа — граф де Вермандуа и де Валуа.
 Рауль I де Бриенн — граф д'Э (Рауль III), граф де Гин (Рауль II), коннетабль Франции.
 Рауль II де Бриенн — граф д'Э (Рауль IV), граф де Гин (Рауль III), коннетабль Франции.
 Рауль I де Лузиньян — сеньор д’Иссуден, граф д'Э.
 Рауль II де Лузиньян — сеньор д’Иссуден, граф д'Э.
 Рауль I де Клермон (ум. 1191) — граф Клермона с 1161.
 Рауль I де Гин — граф де Гин
 Рауль IV де Вексен (также известен как Рауль де Крепи; ум. 1074) — граф Валуа (Рауль IV) с 1038, был одним из самых могущественных феодалов Северной Франции.
 Рауль, основатель Восельского аббатства, также известный как Святой Рауль (ум. 1152)
Рауль Валленберг (1912 —1953), шведский дипломат, спасший жизни десятков тысяч венгерских евреев в период Холокоста.
 Рауль Альфонсин (1927—2009), президент Аргентины (1983-89)
 Рауль Кастро (род. 1931), президент Кубы и брат Фиделя Кастро
 Рауль Роко (1941—2005), Филиппинский политик
 Рауль Ромева (род. 1971), испанский экономист и политик

Остальные
 Рауль Пребиш (1901—1986), аргентинский экономист
 Рауль Ребане (род. 1953), эстонский журналист и консультант по коммуникации
 Рауль Рентер (1920—1992), эстонский экономист и шахматист

Фамилия 
 Рауль, Гильом — первый лектор, преподававший французский язык в Московском университете, магистр словесных наук.
 Рауль, Франсуа Мари (1830—1901) — французский химик и физик.
 Рауль, Этьен Фьякр Луи (1815—1852) — французский ботаник, миколог, военно-морской хирург и натуралист (естествоиспытатель).

См. также 
 Ральф